Nordia kan syfta på:

 S/S Nordia – ett fartyg som sänktes under andra världskriget
 Nordia HC – en idrottsklubb från Kärrtorp i Stockholm